«Весёлый» Роджер Брэдфилд (, 22 сентября 1924, Уайт-Бэр-Лейк, Миннесота — 28 января 2022) — американский детский писатель, иллюстратор, карикатурист, дизайнер упаковок пищевых продуктов и путешественник.

Детские книги 
Наибольшую известность «Весёлый» Роджер Брэдфилд получил как автор и иллюстратор детских книг. Он начал писать, пытаясь овладеть умением печатать на машинке. Недовольный скучными заданиями, которые были даны в самоучителе по печатанию, он начал выдумывать смешные тексты. Так появилась его первая книга «В ванне сидит слон» (There’s an Elephant in the Bathtub). Позднее он выпустил и другие книги, в том числе «Пирог с маринованным шифоном» (Pickle-Chiffon Pie), «Верблюд Бенджамина Дилли, который хотел пить» (Benjamin Dilley’s Thirsty Camel), «Гиганты бывают разных размеров» (Giants Come in Different Sizes), «Летучая клюшка» (The Flying Hockey Stick) и «Лавандовый лев Бенджамина Дилли» (Benjamin Dilley’s Lavender Lion). Брэдфилд сам создавал иллюстрации к своим книгам. Кроме того, он проиллюстрировал некоторые ранние книги из серии Sesame Street, а также Bert’s Hall of Great Inventions, Big Bird’s Birthday Party, Sherlock Hemlock and the Great Twiddlebug Mystery.

Комиксы 
В 1972—1978 гг. Брэдфилд работал карикатуристом газетного синдиката, создавая серию комиксов Dooley’s World. Героями комикса были мальчик и его коллекция живых игрушек. Помимо мальчика, героями комиксов были Профессор, загадочный и задумчивый рыцарь Норман, вредная кукла Телма и необщительная мышь Макс.

Семья 
Роджера Брэдфилда вырастили мать и бабушка. Он был женат, растил пятерых детей.

Избранная библиография 
 Dooley’s World (серия комиксов, King Features Syndicate 1972—1978)
 There’s an Elephant in the Bathtub (1964)
 Hello, Rock (1965)
 Hello Friend (1965)
 The Big, Happy 1-2-3 (co-authored with Joan Bradfield) (1965)
 The Big, Happy ABC (co-authored with Joan Bradfield) (1965)
 Pickle-Chiffon Pie
 Giants Come in Different Sizes
 The Flying Hockey Stick(1966)
 A Good Knight for Dragons (1967)
 Benjamin Dilley’s Thirsty Camel
 Benjamin Dilley’s Lavender Lion
 Magic Garden: A Tonka Tale by Jolly Roger Bradfield (came with Tonka Jeepster Runabout No. 2460)
 Toby Digs In: A Tonka Tale by Jolly Roger Bradfield (1973)
 Toby and Smokey: A Tonka Tale by Jolly Roger Bradfield (1974)
 Who are You (co-authored with Joan Bradfield, and illustrated by Winnie Fitch) (1966)
 Charles Schulz Master Cartoonist (Art Instruction Schools Inc, 1975)

Ссылки 
 Roger Bradfield’s Home Page 
 Interview with Bradfield
 Details of his work on cereal boxes

Персоналии по алфавиту
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели США
Художники-иллюстраторы США
Художники-карикатуристы США
Долгожители США